Il singolare del torneo di tennis Knoxville Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore James Blake che ha battuto in finale Gabriel Trifu 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 James Blake (Campione)
 Michael Chang (secondo turno)
 Michael Russell (primo turno)
 Assente

 Cecil Mamiit (quarti di finale)
 Paradorn Srichaphan (primo turno)
 Noam Okun (quarti di finale)
 Vince Spadea (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Knoxville Challenger 2001